Cöllen ist der Familienname folgender Personen:

 Arnoldus von Cöllen († vor 1498), deutscher Buchdrucker
 Dieter Cöllen (* 1953), deutscher Phelloplastiker und Architekturmodellbauer
 Michael Cöllen (* 1944), deutscher Psychologe, Psychotherapeut und Autor

Siehe auch:
 Köllen
 Cölln (Begriffsklärung)